Miejscowości w Australii:
 Elliston – miasto w stanie Australia Południowa
Miejscowości w USA:
 Elliston – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Powell
 Elliston – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 Elliston (ang. Elliston Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp